Ла-Куртін () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез.
 Клан Куртін (ірл. — Clan Curtin, Clan Mac Cruitín, Clan O'Cruitin) — один з ірландських кланів.